

Geografie

Canada 
 Labrador (schiereiland), schiereiland van Canada
 Labrador (regio), regio oostelijk hiervan
 Labrador City, gemeente in deze regio
 Labradorstroom, zeestroom
 Labradorzee, zee tussen Labrador en Groenland

elders 
 Labrador (Australië), plaats in Queensland
 Labrador (Pangasinan), gemeente in de Filipijnen

Geologie 
 Labradoriet, mineraal

Biologie

dieren 
 Labrador-retriever, hondenras
 Labradoreend, uitgestorven eendensoort

personen 
 João Fernandes Lavrador (1453-1501), ontdekkingsreiziger, ontdekker van Labrador (Canada)
 Pedro Gómez Labrador (1755-1852), markies van Labrador, Spaans diplomaat
 Raúl Labrador (1967), Amerikaans parlementslid